Karamatic oder Karamatić ist der Familienname folgender Personen:

 Mateo Karamatic (* 2001), österreichischer Fußballspieler
 Tin Karamatić (* 1993), kroatischer Fußballspieler